Betania (Palestyna) – biblijna nazwa współczesnego miasta Al-Ajzarijja w Palestynie koło Jerozolimy
Betania (Kolumbia) – miasto w Kolumbii
Betania (Gruzja) – wieś w Gruzji